William Irvine ist der Name folgender Personen:

William Irvine (Chemiker) (1743–1787), schottischer Chemiker
 William Irvine (Politiker, 1741) (1741–1804), US-amerikanischer Offizier und Politiker (Philadelphia)
 William Irvine (Politiker, 1820) (1820–1882), US-amerikanischer Politiker (New York)